Das Dry Blackthorn Cider Masters 1984, kurz Blackthorn Masters, war ein von der British Darts Organisation (BDO) organisiertes Dartsturnier, das am 22. Februar 1984 in Oldham (Lancashire) ausgetragen wurde.

Turnierplan

Weblinks 
 Dry Blackthorn Cider Masters 1984. In: mastercaller.com, abgerufen am 22. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1984
Dartveranstaltung 1984